Patronyme arabe

Le patronyme el-Laanan, al-Anan ou Annan ( العنان ) est un patronyme arabe.

Fadila Laanan (1967-), femme politique belge.

Sami Hafez Annan (1948-), lieutenant-général des forces armées égyptiennes.